Makarij – forma russa del nome proprio di persona Macario
 Makarij (1851-1917) – monaco russo
 Makarij (1482-1563) – Metropolita di Mosca
 6682 Makarij – asteroide della fascia principale